Cersósimo ist der Nachname der folgenden Personen:

 Lisardo Cersósimo, uruguayischer Politiker
 Pedro Cersósimo (1921–1996), uruguayischer Politiker